Arthur Hartkamp (1945), Nederlands jurist en hoogleraar
 Emile Hartkamp (1959), Nederlands zanger en componist
 Esther Hartkamp (1970), Nederlands zangeres
 Joey Hartkamp (1988), Nederlands zanger
 Siebold Hartkamp (1938), Nederlands burgemeester